Mimar Kemaleddin – architetto turco
 Şehzade Ahmed Kemaleddin – principe ottomano
 Münire Sultan Kemaleddin – principessa ottomana